Eggenfellner ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Eggenfellner (* 1972), österreichischer Judoka
 Fabian Eggenfellner (* 2001), österreichischer Fußballspieler